Червена-Вода (; дословно — Красная Вода), бывш. Ротвассер () — посёлок в Чешской Республике, расположенный в восточной части исторического региона Моравия в районе Усти-над-Орлици, Пардубицкого края.

Находится в северо-восточной части района Усти-над-Орлици в 6 км от г. Кралики, 26 км от г. Ланшкроун и Жамберк.

Административное деление 
Включает 8 административных районов:
 Червена-Вода (центральная часть)
 Шанов-у-Червене-Води
 Моравски-Карлов
 Била-Вода
 Млинице-у-Червене-Води
 Млиницки-Двур
 Горни-Орлице
 Дольни-Орлице

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Червена-Вода
 История Червены-Воды на официальном сайте

Населённые пункты Пардубицкого края